Baross Gábor (1848–1892) államtitkár, közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő
 Baross Gábor (1884–1971) közgazdász, országgyűlési képviselő
 Baross Gábor (1930–2009) karmester, művészeti vezető, karnagy
 Baross Gábor (1942) geológus
 Baross Gábor (1946) trombitaművész